Андроник Асен може да се отнася за:
 Андроник Асен – син на българския цар Иван Асен III и деспот на Морея;
 Андроник Асен Палеолог – правнук на българския цар Иван Асен III.